Джексон Уитроу (; родился 7 июля 1993 года в Тампе, США) — американский профессиональный теннисист; победитель двух турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Родителей Джексона зовут Джей и Дебора.

Начал играть в теннис в возрасте восьми лет. Любимая поверхность — хард, любимый турнир — Открытый чемпионат США. Кумиром в мире тенниса в детстве были Энди Роддик.

Спортивная карьера 
На Открытом чемпионате США 2019 в парном разряде вместе с Джеком Соком дошли до четвертьфинала, но уступили паре Джейми Маррей/Нил Скупски.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (7)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (23)

Победы (16) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США